St. Joe (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 St. Joe (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 St. Joe (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 St. Joe (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 St. Joe (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 St. Joe (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 St. Joe (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 St. Joe (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 St. Joe (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 St. Joe (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 St. Joe (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin